«Удивительная история, похожая на сказку» — фильм режиссёра Бориса Долина, снятый по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена «Гадкий утёнок» на студии «Моснаучфильм». Действие перенесено в 1960-е годы.

Фильм снимали в заповеднике «Аскания-Нова».

Премьера состоялась 27 декабря 1966 года.

Сюжет 
Мальчик нашёл лебединое яйцо и подбросил его в курятник. Через некоторое время из яйца вылупился «утёнок», который с самого рождения почувствовал себя чужим в  птичьем обществе. Курица, заботясь о своих цыплятах, демонстративно игнорировала чужака, индюки над ним смеялись, речные утки не замечали.

Во время странствий утёнок подслушивал, о чём говорят между собой птицы. Старый страус рассказывал, как в Южной Америке он бежал от всадников, стремясь отвлечь их внимание от маленьких страусят. Полярный гусь вспоминал, как на остров Врангеля, где он жил с семьёй, пришли орнитологи и стали окольцовывать птиц.

Несколько раз утёнок был на краю гибели. Предупредив журавлей о приближении лисицы, он повредил крылья. Дед-рыбак принёс его, раненого, в дом, намереваясь приготовить гуся с яблоками. Первый раз утёнка спасла внучка рыбака, второй — смотритель маяка, который вылечил птицу и отпустил её.

Смешавшись с лебединой стаей, утёнок не сразу догадался, почему его больше не прогоняют. Потом увидел своё отражение в воде и понял: он стал таким же, как они, — прекрасным лебедем.

Цитата от рецензента 

Чем свободнее владеет художник мыслью и символами сюжета, чем своеобразнее трансформирует его соответственно времени и своему вкусу, тем более глубокий творческий смысл приобретает произведение. Сказка как бы заново рождается. Именно так поступил режиссёр Б. Долин, известный своим умением тонко постигать суть явлений природы и её «взаимоотношений» с человеком.

Роли исполняли

Съёмочная группа 
 Борис Долин — режиссёр
 Борис Долин, Григорий Ягдфельд — авторы сценария
 Эдуард Эзов — оператор
 Алексей Муравлёв — композитор
 Михаил Галкин — художник

Награды и фестивали 
 1966 — Венецианский кинофестиваль (конкурс фильмов для детей и юношества) — почётный диплом
 1966 — Международная киноярмарка в Милане — диплом жюри
 1967 — Международный кинофестиваль детских и юношеских фильмов в Готвальдове (Чехословакия) — второе место по итогам зрительского голосования
 1972 — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (режиссёру Борису Долину) за фильмы «Слепая птица», «Удивительная история, похожая на сказку», «Дом Брема», «Король гор и другие»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница фильма на IMDB
 Страница в Энциклопедии отечественного кино

Фильмы студии «Центрнаучфильм»
Фильмы о птицах
Фильмы-сказки СССР
Фильмы СССР 1966 года
Фильмы Бориса Долина
Фильмы о говорящих животных
Экранизации произведений Ханса Кристиана Андерсена